Marienlundsvej er et dansk vejnavn og refererer bl.a. til følgende:

 Marienlundsvej (Aarhus)
 Marienlundsvej (Præstø)
 Marienlundsvej (Silkeborg)